Cerullo ist der Familienname der folgenden Personen:

 Isadora Cerullo (* 1991), brasilianisch-US-amerikanische Rugby-Seven-Spielerin
 Leonard J. Cerullo (* 1944), Neurochirurg und Hochschullehrer 
 Marco Cerullo (* 1988), deutscher Filmschauspieler
 Morris Cerullo (1931–2020), US-amerikanischer Evangelist, Autor und TV-Moderator